Dr Neubauer, la marque du spécialiste des picots Herbert Neubauer, fabrique de nombreux revêtements pour joueur de tennis de table à style défensif.

Elle compte des :
 softs/picots courts :
Pistol,
Léopard,
Tornado Ultra,

 des picots longs :
Boomerang,
Roulette,
Super Block,
Scalpel,
Inferno,
Monster.

 un backside :
Domination

 un picot mi-long  :
Diamant.

 des bois:
High technologie plus,
Firewall plus,
Bulldozer,
Special,
Barricade Def.

Notes et références 

Équipementier de tennis de table